Остров Гагемейстера () — расположен на северном берегу Бристольского залива у входа в залив Тоджиак. Принадлежит США, входит в штат Аляска.

География 

Длина острова 26 км, площадь — 300 км², а его самая высокая точка — 184 м. Остров не имеет постоянного населения по переписи 2000 года.

С 1980 года остров является частью Национального морского заповедника Аляски.

История 
Назван в честь русского капитана Леонтия Андриановича Гагемейстра, который командовал тремя путешествиями в Русскую Америку. Территория острова была исследована и описана в 1821 году экспедицией В. С. Хромченко и А. К. Этолина. Название «Остров Гагемейстера» было опубликовано лейтенантом Гавриилом Сарычёвым в 1826 году.

Примечания

Ссылки 
  United States Census Bureau
 USGS-GNIS

Острова Аляски